Karl Hugelmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Gottfried Hugelmann (1879–1959), deutscher Rechtshistoriker
 Karl Heinrich Hugelmann (1844–1930), österreichischer Jurist, Statistiker und Historiker